All the Great Hits — сборник песен американской певицы Дайаны Росс, выпущенный в 1981 году. Лейбл Motown выпустил данный сборник лучших хитов практически в одно время с новым студийный альбомом певицы Why Do Fools Fall in Love, который она выпустила на новом лейбле RCA Records. Также ранее в этом году лейбл выпустил ещё один сборник To Love Again, таким образом сразу три альбома Росс за 1981 год попали в топ-40 альбомного чарта США. В Штатах и Канаде альбом имеет золотой статус, а Британии — платиновый.

Список композиций

Издание США 
Сторона «А»
 «Endless Love» (duet with Lionel Richie) — 4:26
 «It’s My Turn» — 3:58
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)» — 3:21
 «Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)» — 2:59
 «Touch Me in the Morning» — 3:52

Сторона «B»
 «Upside Down» — 4:03
 «I’m Coming Out» — 5:23
 «Tenderness» — 3:49
 «My Old Piano» — 3:57

Сторона «C»
 «The Boss» — 3:53
 «It’s My House» — 4:31
 «Love Hangover» — 3:47
 «Ain't No Mountain High Enough» — 3:37

Сторона «D»
 «Medley» (With The Supremes) — 15:11
 a) «You Keep Me Hangin’ On»
 b) «My World Is Empty Without You»
 c) «You Can't Hurry Love»
 d) «Love Child»
 e) «Reflections»
 f) «I Hear a Symphony»
 g) «Love Is Here and Now You’re Gone»
 h) «Someday We’ll Be Together»
 «Remember Me» — 3:16

Международное издание 
Сторона «A»
 «It’s My Turn» — 3:57
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)» — 3:21
 «Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)» — 2:59
 «Touch Me in the Morning» — 3:52
 «I’m Still Waiting» — 3:33
 «All of My Life» — 3:22
 «Surrender» — 2:49
 «Remember Me» — 3:16

Сторона «B»
 «Upside Down» — 4:03
 «I’m Coming Out» — 3:54
 «Tenderness» — 3:49
 «My Old Piano» — 3:57
 «The Boss» — 3:53
 «It’s My House» — 4:31
 «Love Hangover» — 3:47
 «Ain’t No Mountain High Enough» — 3:37

Издание на CD 
 «Endless Love» (duet with Lionel Richie) — 4:28
 «It’s My Turn» — 3:58
 «Theme from Mahogany (Do You Know Where You’re Going To)» — 3:24
 «Reach Out and Touch (Somebody’s Hand)» — 3:01
 «Touch Me in the Morning» — 3:52
 «Good Morning Heartache» — 2:22
 «Last Time I Saw Him» — 2:50
 «Upside Down» — 4:03
 «I’m Coming Out» — 5:23
 «Tenderness» — 3:51
 «My Old Piano» — 3:55
 «The Boss» — 3:53
 «It’s My House» — 4:31
 «Love Hangover» — 7:54
 «Ain’t No Mountain High Enough» — 6:20
 «Remember Me» — 3:16

Чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 

Сборники Дайаны Росс
Сборники Motown Records